Belgrado, capitale della Serbia, è divisa in 17 comuni.

Note